Regierung Turnbull steht für folgende Regierungen Australiens:

* Regierung Turnbull I (2015–2016)
 Regierung Turnbull II (2016–2018)